Louis Vallet peut désigner :
 Louis Vallet, écrivain français du  ;
 Louis Vallet (1856-1940), peintre et illustrateur français du .